AAU puede hacer referencia a:

 Amateur Athletic Union;
 aeropuerto de Asau, código IATA AAU;
 idioma abau, código ISO 369-3 AAU

Siglas